Красновский сельсовет

Белоруссия 
 Красновский сельсовет — упразднённый сельсовет в Наровлянском районе Гомельской области.
 Красновский сельсовет — сельсовет в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Красновский сельсовет — в Плесецком районе Архангельской области.
 Красновский сельсовет — в Шатурском (1929—1933), Куровском (1933—1959) и Орехово-Зуевском (1959—1994) районах Московской области.
 Красновский сельсовет — в Первомайском районе Оренбургской области.